Die Saison 2016/17 war  die neunte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Meisterschaft gewann zum zweiten Mal nach 2015 die Mannschaft des SKA Sankt Petersburg, die im Play-off-Finale den HK Metallurg Magnitogorsk besiegte.

Die Liga startete mit 29 Mannschaften in die Saison. Diese stammen aus Kasachstan, Kroatien, Lettland, Russland, der Slowakei, Finnland, Belarus und erstmals war mit Kunlun Red Star auch ein Team aus China vertreten.

Die Spielzeit begann am 22. August 2016 mit dem Spiel um den Lokomotive-Pokal, welches der HK Metallurg Magnitogorsk mit 3:2 gegen den HK ZSKA Moskau gewann.

Modus 
In der regulären Saison waren die Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen zu je sieben Mannschaften unterteilt. Jede Mannschaft musste dabei insgesamt 60 Spiele bestreiten:
 56 Spiele gegen jedes andere Team der Liga (je ein Heim- und Auswärtsspiel)
 4 Spiele (jeweils zwei Heim- und Auswärtsspiele) gegen Teams der eigenen Konferenz unter Berücksichtigung von regionalen Aspekten respektive Rivalitäten
Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewann den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhielt eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner ging leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekam eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhielt.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgten die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizierten. Die Divisions-Sieger nahmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden wurden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zum Vorjahr:
 Das neu gegründete chinesische Team Kunlun Red Star, das das LeSports Center in Peking als Spielstätte nutzt, wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Playoffs

Konferenz-Viertelfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O8) Kunlun Red Star

(O2) HK Awangard Omsk – (O7) Admiral Wladiwostok

(O3) Ak Bars Kasan – (O6) Salawat Julajew Ufa

(O4) HK Traktor Tscheljabinsk – (O5) Barys Astana

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W8) Jokerit Helsinki

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W7) HK Witjas

(W3) HK Dynamo Moskau – (W6) Torpedo Nischni Nowgorod

(W4) Lokomotive Jaroslawl – (W5) HK Dinamo Minsk

Konferenz-Halbfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O5) Barys Astana

(O2) HK Awangard Omsk – (O3) Ak Bars Kasan

West-Konferenz

(W1) HK ZSKA Moskau – (W4) Lokomotive Jaroslawl

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W3) HK Dynamo Moskau

Konferenz-Finale

Ost-Konferenz

(O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O3) Ak Bars Kasan

West-Konferenz

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W4) Lokomotive Jaroslawl

Gagarin-Pokal-Finale 
 (O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (W2) SKA Sankt Petersburg

Gagarin-Pokal-Sieger

Auszeichnungen 
Spieler des Monats

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2016/17